Sumsajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sumsajärvi (sjö, lat 64,27, long 29,82), Kajanaland, 
 Sumsajärvi (sjö, lat 64,15, long 28,82), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar